

Carriera
Ha esordito nella Primera División argentina nel 2002 con il Rosario Central.

Con la Nazionale argentina Under-17 ha preso parte ai Mondiali di categoria del 1997 segnando un gol in due partite disputate.

Collegamenti esterni